Le xian de Lingchuan (灵川) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le xian de Lingchuan (陵川) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.

Homonymie de toponyme